Niemann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Niemann ist die niederdeutsche Form von Neumann.

Namensträger

A 

 Alexander Niemann (* 1953), deutscher Ingenieur, Gartenhistoriker, -denkmalpfleger und Genealoge
 Alfred Niemann (1876–1946), deutscher Offizier und Schriftsteller

B 
 Brausch Niemann (* 1939), südafrikanischer Automobilrennfahrer

C 
 Carl Ludwig Niemann (1830–1895), deutscher Pfarrer, der sich auch als Historiker und Heimatforscher betätigte

 Charlotte Niemann (1915–2013), deutsche Regisseurin und Musikerin
 Christian Niemann-Delius (* 1949), deutscher Bergingenieur, Montanwissenschaftler und Hochschullehrer
 Christian Albrecht Niemann (1680–1734), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Lübeck

 Cornelia Niemann (* 1943), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin

D 
 David Niemann (* 1990), deutscher Dirigent

E 
 Eduard Niemann (1804–1884), deutscher Theologe
 Elisabeth Niemann (1932–2018), deutsche Ärztin
 Ernst-Georg Niemann (1928–2012), deutscher Biophysiker

F 
 Flemming Niemann (* 1996), deutscher Fußballtorhüter

 Freda Niemann (1908–1996), deutsche Theologin

 Fritz Niemann (* 1973), deutscher Journalist, Kulturmanager, Filmverleihgründer und Autor

G 
 Georg Niemann (auch Gregor Nymmann; 1592–1638), deutscher Mediziner, siehe Georg Nymmann
 Georg Niemann (Keramiker) (* 1966), österreichischer Keramikkünstler
 George Niemann (1841–1912), deutsch-österreichischer Architekt, Archäologe und Künstler
 Gottfried Niemann (1882–1945), deutscher Maler und Kunstwissenschaftler
 Gunda Niemann-Stirnemann (* 1966), deutsche Eisschnellläuferin
 Gustav Niemann (1899–1982), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

H 

 Hasso Niemann (1933–2013), US-amerikanischer Physiker
 Heiner Niemann (* 1953), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer für Reproduktionsmedizin

 Helga Niemann (* 1956), deutsche Schwimmerin
 Herbert Niemann (1935–1991), deutscher Judoka
 Hermann Michael Niemann (* 1948), deutscher Theologe
 Hieronymus Niemann (1554–1594), deutscher Mediziner, siehe Hieronymus Nymmann
 Hildegard Niemann (* 1966), deutsche Biologin und Papageienexpertin

J 
 Jan-Malte Niemann (* 1975), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Jerrod Niemann (* 1979), US-amerikanischer Countrysänger
 Joaquín Niemann (* 1998), chilenischer Golfspieler
 Johan Niemann (* 1977), schwedischer Musiker
 Johann Niemann (1913–1943), deutscher SS-Untersturmführer
 Johann Friedrich Niemann (1764–1846), deutscher Mediziner und Fachschriftsteller
 Johanna Niemann (1844–1917), deutsche Schriftstellerin
 John Niemann (1905–1990), deutscher Schachspieler
 Jörg Niemann (* 1970), deutscher Wirtschaftsingenieur und Hochschullehrer
 Jutta Niemann (* 1970), deutsche Politikerin (Grüne), MdL

K 
 Kai Niemann (* 1978), deutscher Musiker
 Karl Niemann (Schriftsteller) (1854–1917), deutscher Schriftsteller und Dramatiker
 Karl Fischer-Niemann (1890–?), deutscher Sänger (Tenor)
 Klaus-Peter Niemann (* 1935), deutscher Flottillenadmiral

L 
 Ludwig Ferdinand Niemann (1781–1836), deutscher Heimatforscher und Autor

M 
 Marc Niemann (* 1973), deutscher Dirigent
 Mario Niemann (* 1971), deutscher Historiker

N 
 Noel Niemann (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Norbert Niemann (* 1961), deutscher Schriftsteller

P 
 Paul Niemann (* 1990), deutscher Schauspieler

 Petra Niemann (* 1978), deutsche Seglerin

R 
 Rainer Niemann, deutscher Biologe
 René Paul Niemann (früher Renate Niemann; * 1966), deutscher Autor
 Robert Niemann (* 1966), deutscher Wirtschafts- und Sportfunktionär
 Rudolf Niemann (1854–1953), deutscher Offizier, zuletzt preußischer Generalmajor

S 

 Stefan Niemann (* 1966), deutscher Journalist und Leiter des ARD-Fernsehstudios Washington, D.C.

T 
 Theophil Niemann (1883–1962), österreichischer Architekt

U 
 Ulrich Niemann (1935–2008), deutscher Ordensgeistlicher, Mediziner und Hochschullehrer

V 
 Viktor Niemann (* 1940), deutscher Verleger

W 
 Walter Niemann (1876–1953), deutscher Komponist
 Walter Niemann (Maler) (1915–1986), deutscher Maler und Grafiker
 Walter Niemann (Schiedsrichter) (1933–2007), deutscher Fußballschiedsrichter
 Werner Niemann (1923–2017), deutscher Unternehmer und Mäzen

Familienname
Deutscher Personenname